Rivière aux Sapins, affluent de la rivière Boisbouscache ;
 Rivière aux Sapins, affluent de la rivière aux Perches, coulant dans la péninsule gaspésienne, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Témiscouata, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent.